Die UEFA Youth League 2016/17 war die vierte Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U-19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League spielten in diesem Wettbewerb einerseits die Jugendmannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert waren, andererseits spielten die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen der UEFA gegeneinander. Der Wettbewerb begann mit den ersten Spielen der Gruppenphase am 13. September 2016 und endete mit dem Finale am 24. April 2017 im Centre sportif de Colovray in Nyon. Erstmals seit der Gründung der Youth League konnte sich der Titelverteidiger der Vorsaison, FC Chelsea, nicht für den Wettbewerb im Folgejahr qualifizieren.

Den Titel gewannen die Junioren des FC Salzburg, die sich im Finale mit 2:1 gegen Benfica Lissabon durchsetzten.

Modus 
Seit der Youth-League-Saison 2015/16 wird der Wettbewerb in einem zweigleisigen System ausgetragen. Dabei gibt es zum einen den Weg der UEFA-Champions-League, in welchem die 32 A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die sich für die Gruppenphase der UEFA-Champions-League qualifiziert haben, in acht Gruppen à vier Mannschaften gegeneinander antreten. Die Zusammensetzung der Gruppen ergibt sich analog zur Auslosung zu Gruppenphase der UEFA Champions League 2016/17.

Sind nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich, entscheidet (in dieser Reihenfolge)
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese beiden Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore
 Niedrigere Punktzahl aus gelben und roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Losentscheid

Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten treten in einer Playoff-Runde gegen acht Teams des nationalen Meisterschaftsweges an.

Zum anderen gibt es den Meisterschaftsweg bei dem sich die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem UEFA-Klubkoeffizienten qualifizieren. Sind Verbände ohne eine nationale Jugendmeisterschaft dabei, oder ist der nationale Meister bereits im Format nach der UEFA Champions League vertreten, rückt die nächst stehende Nation im UEFA-Ranking nach. Diese Meister spielen in zwei Qualifikationsrunden mit jeweils einem Hin- und Rückspiel gegen einen jeweils anderen Meister (gleich dem Modus der Qualifikationsrunden zur UEFA-Champions-League). Die 16 Sieger der ersten Runde spielen in einer zweiten Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel die acht Teams aus, welche in den Play-Offs gegen die Gruppenzweiten des Champions-League-Weges antreten, dabei werden die Play-Offs in nur einem Spiel entschieden. Die acht Sieger der Play-Offs qualifizieren sich für das Achtelfinale, in welchem auch die Gruppenersten des Champions-League-Weges wieder eingreifen. Auch hier bis zum Finale werden alle Sieger in jeweils einem Spiel ermittelt. Die Halbfinals sowie das Finale werden weiter in einem Miniturnier an einem neutralen Ort ausgespielt.

Gruppenphase (Champions-League-Weg)

Teilnehmer 
Für den UEFA-Champions-League-Weg sind alle A-Jugend-Mannschaften der Vereine qualifiziert, die in derselben Saison an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnehmen.

Die Gruppen entsprechen denen der UEFA Champions League 2016/17, welche am 25. August 2016 in Monaco ausgelost wurden.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Meisterschaftsweg

Teilnehmer 
Für den Meisterschaftsweg sind die Jugendmeister der 32 stärksten Nationen nach der UEFA-Fünfjahreswertung qualifiziert. Ist eine Mannschaft bereits über den Champions-League-Weg für diese Saison qualifiziert, rückt automatisch der Jugendmeister der nächsten Nation der Fünfjahreswertung nach.

1. Runde 
Die Partien der ersten Runde des Meisterschaftsweges wurden am 30. August 2016 ausgelost. Dazu wurden die 32 Mannschaften gemäß ihrer geographischen Lage in vier Lostöpfe à acht Teams aufgeteilt, aus jedem Lostopf wurden die Mannschaften gegeneinander gelost, um weite Wege für die Teams zu verhindern. Die Hinspiele fanden vom 27. September bis zum 5. Oktober 2016, die Rückspiele am 19. Oktober 2016 statt. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

|}

2. Runde 
Die Partien der zweiten Runde des Meisterschaftsweges wurden ebenfalls am 30. August 2016 in einer offenen Ziehung ausgelost. Auch in dieser Auslosung spielte die geographische Lage eine Rolle, wie bei der Auslosung zur ersten Runde sollten so weite Wege verhindert werden. Die Hinspiele fanden vom 2. bis zum 16. November 2016, die Rückspiele vom 22. bis zum 30. November 2016 statt. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

|}

Play-Offs 

Für die Play-Off-Spiele qualifizierten sich die acht Gruppenzweiten aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die Gewinner der zweiten Runde des Meisterschaftsweges. Die Partien dieser Runde wurden am 12. Dezember 2016 in Nyon ausgelost, dabei wurden jeweils ein Gruppenzweiter aus dem Champions-League-Weg gegen eine Mannschaft aus dem Meisterschaftsweg gelost. Mannschaften des gleichen nationalen Verbandes konnten einander nicht zugelost werden, weiters hatten die jeweiligen Sieger der zweiten Runde des Meisterschaftsweges Heimrecht.

Die Spiele fanden am 7. und 8. Februar 2017 statt.

|}

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizierten sich die acht Gruppensieger aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die acht Sieger der Play-Off-Spiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 10. Februar 2017 statt, dabei werden neben dem Achtelfinale auch die Spielpaarungen für das restliche Turnier ausgelost. Für diese Runde gilt, dass Mannschaften die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben einander nicht zugelost werden konnten, Paarungen aus Mannschaften desselben nationalen Verbandes waren aber möglich. Heimrecht hat jeweils die in der Auslosung zuerst gezogene Mannschaft.

Die Spiele fanden am 21. und 22. Februar 2017 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 7. und 8. März 2017 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 21. April 2017 in Nyon statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 24. April 2017 im Centre sportif de Colovray unweit der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Mit dem FC Salzburg qualifizierte sich erstmals eine Mannschaft aus dem deutschsprachigen Raum für das Finale des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Jugendmannschaften. Benfica Lissabon spielte sein zweites Finale in diesem Wettbewerb, in der Premierensaison 2013/14 unterlag man dem FC Barcelona mit 0:3.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Youth-League-Saison aufgeführt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17